Minas do Camaquã é um povoado situado no 3º distrito de Caçapava do Sul, no sudoeste do Rio Grande do Sul, a 68 quilômetros da sede do município. Conta com cerca de 450 habitantes fixos. Além das belezas naturais da localidade, Minas do Camaquã possui uma densa história repleta de personagens ilustres e fatos históricos memoráveis. Foi a segunda mais antiga mina de cobre do Brasil e fica próximo às Guaritas (um vale de rochas considerado uma das sete maravilhas do Rio Grande do Sul). O acesso à localidade se dá somente por estradas de terra.

Em 1865 o minério de cobre foi descoberto na região pelo proprietário das terras, o Coronel João Dias dos Santos Rosa. As explorações iniciaram no ano de 1870 e foram encerradas definitivamente em 1996, havendo períodos de paralização durante estes anos.

Precursores da mineração na localidade 
A primeira lavra foi feita por Ingleses (1870 a 1877). A empresa chamava-se The Rio Grande Gold Mining Limited. Em 1888 os alemães Maximiliano Saenger, Ricardo Saenger e Emílio Kleinod passam a gerir a exploração, fazendo-a apenas por um ano. Dentre 1899 à 1909 os Belgas passam a explorar o cobre; é deste período que pertencem a Linha Decuville, a Casa de Pedra (atual CTG Ronda Crioula) e a Represa do Paredão, a primeira usina hidrelétrica da província do RS, e a segunda do Brasil, ficando atrás apenas da usina de Marmelos, localizada em juiz de Fora no estado de Minas Gerais. Em 1910 a mineração paralisou, sendo retomada as pesquisas apenas em 1932.

Companhia Brasileira do Cobre (CBC) 
Em 1942, após 32 anos desativadas, Francisco Matarazzo Pignatari em parceria com o governo do Estado do Rio Grande do Sul funda a Companhia Brasileiro do Cobre (CBC), que iniciou a exploração de cobre no local. Esta fase viria representar uma nova estruturação às Minas do Camaquã. Pignatari foi o grande idealizador de todo um complexo de vilas em Minas do Camaquã adequando-as ao modelo de assentamento conhecido como Company Town, onde observava-se um padrão baseado em modelos arquitetônicos norte-americanos atendendo a elite administrativa da CBC. A localidade possuía hospital, cinema, clubes, escola, campo de pouso e um comércio bastante ativo. No auge da exploração, a vila chegou a ter aproximadamente 5.000 moradores. A exploração das minas subterrâneas pela CBC ocorreu até 1974, quando Pignatari entrega o controle da CBC à FIBASE. O governo federal assumiu a exploração e a partir de 1980, é posto em prática o Projeto Expansão Camaquã, com jazidas exploradas a céu aberto e passando de 1.500 para 5.500 toneladas por dia de minério.

Bom Jardim S/A 
Frente à ideia de privatização, os administradores da CBC propuseram ao BNDES uma forma de privatização ainda não posta em prática no país: a compra da empresa pelos funcionários. Assim, em 20 de março de 1989, os empregados da CBC fundaram a Bom Jardim S/A e adquiriram o controle acionário da Companhia Brasileira do Cobre. A exploração encerrou-se em 1996.

Ligações externas
 Secretaria do Turismo do Rio Grande do Sul
 
 Jornal Zero Hora. Construído por playboy italiano, distrito de Minas do Camaquã tenta reviver tempos de glória. Publicado em 07/11/2015.

Caçapava do Sul